Zoogonidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Zoogonidae i ordningen Plagiorchiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zoogonidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sugmaskar
Zoogonidae